De Franse Gemeenschap in België (Communauté française de Belgique), eigenlijk de Franstalige gemeenschap in België
 De Communauté française (Frankrijk), de gemeenschap van Frankrijk en de Franse koloniën, opgericht in 1958